Лаврентій Туровський — Печерський затвірник з Ближніх Печер, єпископ Туровський
 Лаврентій Печерський — Печерський затвірник з Дальніх Печер